Johannes Hage kan syfta på:

* Johannes Hage (1800–1837), dansk journalist
 Johannes Hage (1842–1923), dansk godsägare, fabrikör, filantrop och konstsamlare